Тонери (или сядзин) () — титул в Японии периодов Асука и Нара, которым владели слуги вельмож и знати. Они могли быть персональными охранниками, или выполнять различные мелкие поручения.

Обзор 
Этот титул уже существовал как одно из социальных состояний насиро () в системе управления беминсей () периода Ямато. Слово имеет то же происхождение, что и «тонет» ( и др.) В древности это слово указывало на профессию, которая была связана с речным транспортом, отсюда и использование его как части географических названий: рек, портов и др. Позже оно стало означать персонального слугу короля. К нему добавилось "ри" (), что означает "лицо, человек". Титул тонери был в одном ряду с другими титулами лиц, приближенных к повелителю, такими как югей (), унеме () и касивадэ (). В этом смысле его можно увидеть лишь в исторической книге «Кодзики».

Примечания

Источники 
 井上薫「舎人」（『国史大辞典 10』（吉川弘文館、1989年） ISBN 978-4-642-00510-4）
 井上薫「舎人」（『日本史大事典 5』（平凡社、1993年） ISBN 978-4-582-13105-5）
 富所史織「舎人」（『平安時代史事典』（角川書店、1994年） ISBN 978-4-04-031700-7）
 森公章「舎人」（『日本歴史大事典 3』（小学館、2001年） ISBN 978-4-09-523003-0）

Титулы Японии